Antoine van Zyll, théologien remonstrant et pasteur des Provinces-Unies du  ;
 Otto van Zyll (1588-1656), jésuite originaire d'Utrecht ;

Voir aussi 

Homonymie de patronyme